Rosana (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Rosana (Wax), een nummer en single van de Amerikaanse rapper Wax uit 2013
 Rosana (zangeres), een Spaanse zangeres (artiestennaam van Rosana Arbelo)